Ammi huntii är en flockblommig växtart som beskrevs av Hewett Cottrell Watson. Ammi huntii ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
huntii